You Can't Get Away with It – film del 1924 diretto da Rowland V. Lee
You Can't Get Away with It – documentario del 1936 diretto da Charles E. Ford